Příjmení Ladd nese více různých osobností:

 Anna Coleman Ladd (1878–1939) – americká umělkyně a sochařka
 Diane Ladd (* 1935) – americká herečka
 Sarah Ladd (1860–1927) – americká fotografka